muziek
 Substitute (The Who), een nummer van The Who
 Substitute (Clout), een nummer van de Zuid-Afrikaanse rockband Clout

film
 The Substitute (1993), televisiefilm uit 1993
 The Substitute, Amerikaanse actiefilm uit 1996